

Geografia

Francia 
 Crans – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Crans – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Crans-Montana – comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)
 Crans-près-Céligny – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Crans-sur-Sierre – stazione sciistica e frazione di Crans-Montana, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)